Davey Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Davey Lake, Saskatchewan, sjö, 
 Davey Lake, Alberta, sjö,